HCA est un sigle qui peu signifier :
 Haut Commissariat à l'Amazighité, institut académique de l'état algérien chargé de l'étude et de la promotion de la langue berbère en Algérie ;
 Hospital Corporation of America, plus grand groupe hospitalier privé au monde, basé à Nashville, dans le Tennessee (États-Unis) ;
 Helsinki Citizens' Assembly, organisation européenne pour les droits de l'homme, dont la branche française est l'Assemblée européenne des citoyens ;
 Host Channel Adapter, carte d'extension permettant de connecter un équipement informatique à un réseau Infiniband ;
 Haut Conseil de l'Azawad, mouvement du nord Mali, qui est né le  et qui change de nom, pour le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, le  ;
 Human Cell Atlas, un projet ayant l'ambition de cartographier toutes les cellules du corps humain.